Zaṟah Sharan är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Paktika, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul. Zaṟah Sharan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zaṟah Sharan är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Spīn Tsak Ghar,  meter över havet,  kilometer nordväst om Zaṟah Sharan. Runt Zaṟah Sharan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Zaṟah Sharan är det största samhället i trakten.

Omgivningarna runt Zaṟah Sharan är i huvudsak ett öppet busklandskap.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Paktika (provins)